Aksi (eiland), een eiland in Estland voor de kust van de provincie Harjumaa
 Äksi (Tartu), een plaats in Estland, gemeente Tartu vald
 Äksi (Kose), een plaats in Estland, gemeente Kose